Ephron est un patronyme notamment porté par :
 Delia Ephron, scénariste, productrice, dramaturge et femme de lettres américaine ;
 Hallie Ephron, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Henry Ephron, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Nora Ephron, journaliste, romancière, scénariste, réalisatrice et productrice américaine ;
 Phoebe Ephron, scénariste américaine.